Wahlkreis 141 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 141
 Landtagswahlkreis 141